Общегреческий чемпионат 1948/1949 () — 15-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1948/1949
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1948 году
1949 год в Греции